Чемпионат СССР по волейболу среди мужских команд проводился Федерацией волейбола СССР (до 1959 года — Всесоюзной секцией волейбола) с 1933 по 1991 год.

История 
История чемпионатов СССР ведёт свой отсчёт с 4 апреля 1933 года. В этот день во Дворце металлистов Днепропетровска состоялись первые матчи среди сборных команд пяти городов. Эти соревнования, а также три следующих аналогичных чемпионата, официально назывались Всесоюзными волейбольными праздниками.

Чемпионаты СССР среди клубных команд, представлявших различные добровольные спортивные общества и ведомства проводились с 1938 года. В 1956, 1959, 1963 и 1967 годах звание чемпионов СССР разыгрывалось в программе летних Спартакиад народов СССР. В 1937, 1941—1944 и 1964 годах соревнования чемпионата СССР не проводились.

В сезоне-1991/92 Федерацией волейбола СССР был организован Открытый чемпионат СНГ, ряд его участников в 1992 году параллельно разыграли первый чемпионат России.

Призёры

Участники 
В первые два десятилетия формула и количество участников чемпионатов СССР менялись практически ежегодно. Так, например, в сезонах 1933—1936 в турнире принимали участие сборные городов, а в сезонах 1952 и 1953 годов наряду с сильнейшими клубными командами РСФСР и УССР в первенстве принимали участие сборные всех остальных советских республик. Относительная стабильность наступила лишь в 1954 году, когда были организованы классы «А» и «Б» и предусмотрен ежегодный обмен между ними.

С 1966 года класс «Б» упразднён, а в классе «А» образованы 1-я и 2-я группы (с 1972 года переименованы в высшую лигу и 1-я группу класса «А»). С 1977 года 1-я группа стала именоваться 1-й лигой.

 В верхней строке указан год окончания чемпионата, во втором столбце — общее количество участий. 
 Учтены только соревнования клубных команд. Спартакиады 1956, 1959, 1963, 1967 не вошли в зачёт.
 Клубы отсортированы по количеству участий в чемпионате СССР

См. также 
 Волейбол на Спартакиадах народов СССР
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин
 Кубок СССР по волейболу среди мужчин
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин
 Кубок России по волейболу среди мужчин

Ссылки 
 Призёры чемпионатов СССР среди мужских команд 
 Призёры Спартакиад народов СССР
 

Появились в 1933 году в СССР